Буранова — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Буранова, Лариса Николаевна (род. 1969) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Буранова, Эсфирь Иосифовна (1907 — 1994) — советская писательница.